Грибов може да се односи на:

 Грибов (Пољска), град у Пољској
 Грибов (Њемачка), град у Немачкој
 Грибов (Стропков), насеље у округу Стропков, Прешовски крај, Словачка Република